Викто́рия Андре́евна Сафо́нова (род. 8 мая 2003, Москва) — белорусская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Победительница турнира серии «челленджер» Мемориал Дениса Тена 2021, бронзовый призёр турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021. Четырёхкратная чемпионка Белоруссии (2019—2023). Участница Олимпийских игр (2022). 

По состоянию на 6 декабря 2022 года занимает 36-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

В России 
Виктория Сафонова родилась 8 мая 2003 года в Москве. В 2015 году одержала победу на Открытом Кубке  в разряде Кандидатов в мастера спорта. После исполнения короткой программы Сафонова занимала третье место. Но воспользовавшись ошибками соперниц в произвольных прокатах, поднялась на первую итоговую строчку, опередив в том числе, Викторию Васильеву, Анну Щербакову и Александру Трусову.

В 2017 году получила звание Мастера спорта, после чего дебютировала на Первенстве России среди юниоров, расположившись на четырнадцатой позиции. В следующем году на Первенстве Сафонова вошла в десятку лучших юниорок страны, закончив турнир на восьмом месте. В октябре 2018 года отправилась в Минск на международный турнир Ice Star, где завоевала золото.

В Белоруссии

Сезон 2019—2020 
Летом 2019 года, перед началом нового сезона, сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Белоруссии. Под флагом новой страны впервые приняла участие в состязаниях серии «Челленджер». В ноябре 2019 года в Польше Сафонова заняла седьмое место, а спустя три недели привезла серебро с турнира Золотой конёк Загреба, установив личный рекорд по сумме баллов.

На дебютном чемпионате Белоруссии среди взрослых поднялась на верхнюю ступень пьедестала и была выбрана для участия в континентальном первенстве. В австрийском Граце на чемпионате Европы по результатам двух прокатов финишировала четырнадцатой. В марте 2020 года должна была выступить на первом для себя чемпионате мира, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Сезон 2020—2021 
В марте 2021 года фигуристка отправилась в Стокгольм для участия в чемпионате мира, но была исключена из числа участников из-за положительного теста на коронавирус.

Сезон 2021—2022 
Осенью 2021 года Виктория Сафонова приняла участие в трёх соревнованиях, входящих в серию «Челленджер». В сентябре стала третьей на Nebelhorn Trophy, что позволило фигуристке квалифицироваться на зимние Олимпийские игры, в начале октябре показала восьмой результат на Finlandia Trophy, а через три недели выиграла турнир Мемориал Дениса Тена.

В октябре 2021 года одержала победу на турнире Ice Star в Минске.

Программы

Спортивные достижения 
(За Белоруссию)

(За Россию)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Белоруссии
Фигуристы России
Иммигрировавшие в Белоруссию из России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года